Административно-териториалното деление на Аржентина е от 3 степени:
 1-ва степен: 23 провинции и 1 автономен град (Буенос Айрес);
 2-ра степен: департаменти;
 3-та степен: общини.

Провинции 

Пълното име на провинция № 23 е Огнена земя, Антарктида и острови в Южния Атлантик (затова площта е толкова голяма), като Антарктида и островите са на вложките вдясно.

Източници